Biografia: Vasco da Gama fou un navegant portuguès.
 Esports: el Club de Regatas Vasco da Gama, és un club de futbol de la ciutat brasilera de Rio de Janeiro.